En Pologne, Michałowice est le nom :

dans la voïvodie de Mazovie
 de la gmina de Michałowice, dans le powiat de Pruszków
 du village de Michałowice, chef-lieu de cette gmina
 du village de Michałowice, dans le powiat de Grójec 
 de la gmina de Michałowice, dans le powiat de Pruszków 

dans la voïvodie de Petite-Pologne
 de la gmina de Michałowice, dans le powiat de Cracovie, 
 et le village de Michałowice, son chef lieu.

dans la voïvodie de Basse-Silésie
 du village de Michałowice, dans le powiat de Kłodzko
 du village de Michałowice, dans le powiat de Strzelin
 du village de Michałowice, dans la gmina de Długołęka, dans le powiat de Wrocław 
 du village de Michałowice, dans la gmina de Sobótka, dans le powiat de Wrocław 

 du village de Michałowice, dans la voïvodie de Sainte-Croix
 du village de Michałowice, dans la voïvodie d'Opole
 du village de Michałowice, dans la voïvodie de Łódź